Кухаренко — фамилия.
По Унбегауну белорусская фамилия, произошла от названия профессии — повар (кухар). Существуют также версии об украинском или украинском и южнорусском происхождении фамилии.

Известные носители:
 
 Кухаренко, Алексей Никитович — советский лётчик.
 Кухаренко, Артём Игоревич — российский программист.
 Кухаренко, Валерий Викторович (1967—2009) — украинский художник и поэт.
 Кухаренко, Евгений Иванович (1937—1993) — украинский врач-хирург общего профиля, ведущий специалист в области хирургии УССР.
 Кухаренко, Лидия Ивановна (1906—1971) — советский экономист и общественный деятель.
 
 Кухаренко, Сергей Петрович (1976) — белорусский самбист и дзюдоист.
 Кухаренко, Юрий Владимирович (1919—1980) — советский археолог.
 Кухаренко, Яков Герасимович (1800—1862) — наказной атаман Черноморского (Кубанского) войска, украинский писатель.

Примечания